Tirami su bzw. Tirami Su ist der Name

 einer deutschen Popband, siehe Tirami Su (Band)
 eines Klassik-Ensembles, siehe Tirami Su (Ensemble)

Siehe auch:
 Tiramisu